Мата де Агва има више значења:

 Мата де Агва (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Агва (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику